Вонгровјец () град је у Пољској у Војводству великопољском. По подацима из 2012. године број становника у месту је био 25 276.

Географија

Клима

Становништво

Партнерски градови 
  Адендорф

Спољашње везе 

 

Градови у Пољској
Википројект географија/Насеља у Пољској